Высшие живо́тные — собирательная группа представителей царства животных, способная модифицировать своё инстинктивное поведение (инстинкты) полученным в течение жизни опытом. Жизнедеятельность самых низкоорганизованных животных полностью определяется инстинктами. Но по мере эволюционного развития роль инстинктов в поведении уменьшается, и они заменяются более сложной условно-рефлекторной деятельностью, опирающейся на индивидуальный опыт. Установлено, что чем более развита нервная система животного, тем большее значение в его поведении имеют реакции, приобретенные в индивидуальной жизни. У человека наследственное (инстинктивное) поведение оказывает ме́ньшую роль в принятии решений, чем жизненный опыт. Противоположность Высшим животным — Низшие животные.

См. также 
 Высшая нервная деятельность

Примечания 

Зоология
Биологическая терминология
Этология
Психология
Психология личности
Психология развития